Bartolomeu Dias ist der Name folgender Personen:

* Bartolomeu Dias (um 1450–1500), portugiesischer Seefahrer und Entdecker

Bartolomeu Dias ist der Name folgender Schiffe:

 Bartolomeu Dias (Schiff, 1935), portugiesischer Aviso
 NRP Bartolomeu Dias (F333), portugiesische Fregatte
 Bartolomeu Dias (Schiff, 2013), Hopperbagger